Şırnak ou Xernaque é uma província () do sudeste da Turquia, situada na região (bölge) do Sudeste da Anatólia (Akdeniz Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009). A província faz fronteira com a Síria e o Iraque e tem uma população mista de sírios, curdos, turcos e árabes. É a provincia com pior idh, de acordo com PNUD (2020)

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Sudeste da Anatólia
Províncias turcas no Curdistão